Hermanni Pihlajamäki – lottatore finlandese
 Kustaa Pihlajamäki – lottatore finlandese
 Tuula Pihlajamäki – ex cestista finlandese